Margaretha af Luxembourg (født 15. maj 1957) er en luxemburgsk prinsesse. Hun er fjerde barn og anden datter af storhertug Jean og storhertuginde Joséphine-Charlotte. Siden 1982 har hun været gift med prins Nikolaus af Liechtenstein, en yngre søn af fyrst Franz Josef 2. af Liechtenstein, med hvem hun har fire børn.

Anetavle 

Huset Bourbon-Parma
Prinsesser af Luxembourg
Prinsesser af Liechtenstein